Park Ludowy w Budapeszcie (węg. Népliget) – największy publiczny park w Budapeszcie
 Népliget (stacja metra) – stacja metra w Budapeszcie